Николаус Герхарт (ок. 1420—1473), также известный как Николаус ван Лейден, — скульптор голландского происхождения.

Биография 
Кроме сведений о его работах, данные о биографии практически отсутствуют. Герхарт считается самым известным скульптором Северной Европы 15 века. Родился в Лейдене, Голландия (ныне Нидерланды) около 1420 года. Исходя из мест, где находятся его произведения, известно, что он жил в немецкой области Трир, Страсбурге, Бадене, Констанце и Вене. Значительная часть его работ утеряна, или же его авторство документально не подтверждено. Известные же работы, авторство которых достоверно установлено, характеризуются сложной драпировкой и чрезвычайным реализмом изображения, яркостью и нетрадиционностью. Его специальностью были гробницы, алтари и другие произведения на религиозную тематику. В качестве материала чаще всего использовал песчаник и известняк.
Одна из его наиболее известных работ в настоящее время находится в Музее изобразительных искусств Нотр-Дам в Страсбурге (Эльзас, Франция). Это бюст задумавшегося мужчины (1467 год), который считается автопортретом. Умер 28 июня 1473 в Винер-Нойштадт (ныне Австрия).

Работы

Примечания 

Скульпторы Германии